Bakonyszombathely település Komárom-Esztergom megyében
 Fertőszombathely a burgenlandi Nezsider középkori neve
 Lentiszombathely 1977-ben Lentihez csatolt település
 Szombathely város, Vas megye székhelye